Ильи́нич () — белорусская фамилия.

 Ильиничи — шляхетский род Великого княжества Литовского.
 Ильинич, Иван (ок. 1440 — ок. 1490) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 
 Ильинич, Станислав Юрьевич (ок. 1500—1531) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Ильинич, Юрий Иванович (?—1526) — государственный деятель Великого княжества Литовского.

Примечания